Moshé Feldenkrais, judoka en bedenker van de Feldenkraismethode
Feldenkraismethode, alternatieve behandeling, bedacht door Moshé Feldenkrais